Kawulok ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kawulok (1946–2021), polnischer Skisportler und Skisprungtrainer
 Stanisław Kawulok (* 1953), polnischer Nordischer Kombinierer